XDR – zobacz specjalne prawa ciągnienia (SDR) (system walutowy).
 XDR – standard ujednolicający reprezentację danych w transmisjach sieciowych między różnymi komputerami.
 XDR DRAM